partia polityczna
 partia powstańcza
 Partia – starożytna kraina
 partia (wojsko) – jednostka zbrojna jazdy w okresie I Rzeczypospolitej
 partia (wsad) 
 partia (towaroznawstwo)
 partia – fragment utworu muzycznego przeznaczony do wykonywania przez odpowiednią grupę instrumentów, wykonawców
 Partia – polski zespół rockowy
 PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, w okresie PRL synonim pojęcia partii rządzącej w Polsce